ADH puede referirse a:
 Hormona antidiurética, una hormona segregada por la hipófisis.
 Alcohol deshidrogenasa, una enzima.
 Ácido adípico dihidrazida, un compuesto químico.
 Air One, aerolínea italiana, por su código OACI.
 Siglas de Alcalá de Henares